San Bernardo del Viento kan syfta på:

Colombia 

 San Bernardo del Viento (kommun), Córdoba, 
 San Bernardo del Viento (ort), Córdoba,